80-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 9 по 21 июня.

 Главный судья: Леонид Маркович Бодакин
 Место проведения: Украинский дом (ул. Крещатик 2)
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Делёж мест:
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 результат личной встречи;
 количество побед;
 дополнительный матч из двух партий в быстрые шахматы с контролем 15 минут (с добавлением 10 секунд);
 «армагеддон» (контроль: 6 минут  — белым, 5 — чёрным).

Участники 

¹) рейтинги даны на май 2011 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Украинской шахматной федерации 
 Информация о турнире на сайте The Wеек in Chess 
 Фотографии и информация о турнире на Facebook 

Чемпионаты Украины по шахматам
Июнь 2011 года
2011 год в шахматах
Спорт на Украине в 2011 году
Спортивные соревнования в Киеве